Airali ima više značenja:
 Airali, Cuneo
 Airali, Torino